

События

Римская республика 
 Консулы: Маний Ацилий Бальб и Гай Порций Катон (два плебея); проконсул: Марк Цецилий Метелл (на Сардинии); преторы: Луций Кальпурний Бестия, Марк Папирий Карбон (на Сицилии) и Публий Корнелий Сципион Назика Серапион; пропретор: Гай Марий (в Дальней Испании).
 Гай Марий — пропретор Дальней Испании.
 Марк Цецилий Метелл — проконсул Сардинии.
 Консул Гай Порций Катон терпит поражение в войне со скордисками в Македонии. За это, а также за многочисленные вымогательства, он обвинён в Риме и приговорён к выплате штрафа.
 Кимвры приходят в Норик.
 Весталки Эмилия, Марция и Лициния обвинены в нарушении обетов и приговорены к смерти.

Азия 
 Клеопатра IV набирает на Кипре войско и отправляется в Сирию, где выходит замуж за Антиоха Кизикена, который ведёт войну за трон со своим двоюродным братом Антиохом Грипом.

Парфия 
 Парфяне захватывают Мерв и оттесняют саков на восток.

Китай 
 Учреждение области Аньдин на отнятых у тибетцев-кянов землях
 114—105 — Шаньюй хуннов Увэй.

Родились 
 Квинт Гортензий Гортал (ум. июнь 50 до н. э.), крупный судебный оратор Древнего Рима;
 114, ок. — Гай Флавий Фимбрия (ум. 84 до н. э.), военный деятель и легат, участник 1-й Митридатовой войны.

Скончались 
 Чжан Цянь — китайский путешественник и дипломат;
 114/113 гг. до н. э. — Скилур, царь Скифского царства.

См. также

Примечание